Алос может означать:

 Алос — коммуна во Франции.
 Алос (древний город), Гал — древний город во Фтиотиде, в Фессалии.
 Daichi, также ALOS —  японский спутник дистанционного зондирования Земли.

См. также 
 Аллос
 Ало
 Гало (значения)